Shapira ist ein Familienname, zur Herkunft und Bedeutung des Namens siehe Spira, Namensträger sind:

 Amitzur Shapira (1932–1972), israelischer Leichtathletik-Trainer und ein Opfer des Olympia-Attentats 1972
 Anita Shapira (* 1940), israelische Historikerin
 Limor Shapira (* 1964), israelische Sängerin und Anwältin
 Moses Wilhelm Shapira (1830–1884), Antiquitätenhändler
 Omer Shapira (* 1994), israelische Radrennfahrerin
 Shahak Shapira (* 1988), deutscher Künstler israelischer Abstammung, Schriftsteller, Musiker, Comedian, DJ und Satiriker
 Yaakov Shimshon Shapira (1902–1993), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Schapira
 Schapiro
 Shapiro

Familienname